Эггхард () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эггхард, Юлиус (младший) (1858—1935) — австрийский скрипач.
 Эггхард, Юлиус (старший) (1834—1867) — австрийский пианист и композитор.